Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1985 je bila sedemintrideseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Razred 80 cm3

1985 v športu
1985